Bind:

 BIND — наиболее распространённый DNS-сервер.
 bind (Unix) — команда bash для назначения макроса комбинации клавиш.
 bind (системная функция) — имя библиотечной функции API сетевого интерфейса sockets.